Oertelplatz steht für:
 Oertelplatz (München)
 Oertelplatz (Zittau), siehe Liste der Kulturdenkmale in Zittau Süd